Nilüfer signifie nénuphar ou nymphéa  en turc. Il s'agit d'un mot d'origine persane, niloufar ().
Le Nilüfer, en turc Nilüfer Çayı et en grec ancien Rhyndacos, est un fleuve de la province de Bursa, en Turquie.
Nilüfer est un district de la province de Bursa, en Turquie.
Nilüfer, est un prénom féminin turc, porté notamment par :
La valide Sultane , épouse du sultan Orhan et mère de Murad I.
La princesse Nilüfer de Turquie.
La chanteuse turque Nilüfer Yumlu, ambassadrice de bonne volonté de l'Unicef.
La sociologue franco-turque Nilüfer Göle.
 La chanteuse anglaise Nilüfer Yanya.